Afghanische Botschaft in Deutschland steht für:

 Afghanische Botschaft in Berlin
 Afghanische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Afghanistan